Пампанини () — итальянская фамилия. Известные носители: 

 Пампанини, Ренато (1875 —1949 ) — итальянский ботаник, миколог и птеридолог.
 Пампанини, Сильвана (род. 1925) — итальянская актриса.